Augustin de Romanet (né en 1961), dirigeant d'entreprises publiques françaises ;
 Antoine de Romanet (né en 1962),  ecclésiastique français ;
 Antoine-Louis Romanet (1742 ou 1748 - 1807), dessinateur, graveur et peintre miniaturiste français ;
 Bernard Barny de Romanet (1894-1921), pilote de chasse, as français ;
 Émile Romanet (1873-1962), ingénieur, précurseur des allocations familiales ;
Ernest-Victor Romanet (1876-1956), peintre français ;
 Franck Romanet (né en 1986), joueur français de rugby à XV ;
 Joseph Romanet (1748-1829), général de la Révolution et de l'Empire.